Харбах ():

Персоналии 
 Харбах, Отто (1873—1963) — американский поэт и либреттист,
 Харбах, Чед (род. 1975) — американский писатель.

География 
 Харбах (Бавария) — коммуна в Германии, в земле Бавария.
 Харбах (Альтенкирхен) — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Морбад-Харбах — коммуна в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия.